Калев Эрмитс () —  эстонский биатлонист. 

Завершил карьеру ,в 29 лет

Биография 

Биатлоном начал заниматься Калев Эрмитс с 2006 года, в возрасте 14 лет.

Калев входил в юношескую сборную Эстонии и участвовал на трёх первенствах мира среди юниоров. За основную команду дебютировал в Кубке мира в сезоне 2012/2013 на этапе в немецком Оберхофе. В спринтерской гонке Эрмитс занял 87-ое место.

Со следующего сезона биатлонист выступает в Кубке мира на постоянной основе. Также он принимал участие в зимних Олимпийских играх в Сочи, в зимних Олимпийских Играх в Пхёнчхане 2018.

В конце марта 2014 года Калев Эрмитс одержал победы в спринте и масс-старте на чемпионате Финляндии по биатлону. Там он выступал вне зачета.

7 февраля 2015 года спортсмен набрал свои первые очки в розыгрыше Кубка мира, он финишировал 30 в спринте в чешском Ново-Место.

14 февраля 2015 года на розыгрыше Кубка мира Калев Эрмитс занял 20 место в спринте в Норвежском Хольменколлене.

11 февраля 2016 года на розыгрыше Кубка мира Калев Эрмитс занял 19 место в спринте в Американском Преск-Айле.12 февраля 2016 года в гонке преследования Калев сумел улучшить свои позиции, заняв в итоге 11 место. Это является лучшим результатом спортсмена в карьере.

Участие на зимних  Олимпийских играх

Кубок мира по биатлону 

 2014/2015— 70-е место

 2015/2016— 63-е место
 2017/2018— 62-е место
 2018/2019— 60-е место
 2019/2020—88-е место

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте sochi2014.com

Биатлонисты Эстонии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года